Sava heißen folgende geographischen Objekte:
 Sava (Region), Region in Madagaskar
 Sava (Apulien), Stadt in der Provinz Taranto, Italien
 Sava (Kroatien), Ort in Kroatien
 Sava (Cluj), Dorf im Kreis Cluj, Rumänien
 Sava (Fluss), Seitenfluss des Volturno in Italien
 Sava (Litija), Ortsteil von Litija, Slowenien
 Save, Seitenfluss der Donau (slowenisch/kroatisch/bosnisch/serbisch)

Sava ist der Name folgender Personen:
 Sava I. (um 1174 – vermutlich 1236), serbisch-orthodoxer Erzbischof und Heiliger
 Sava (9. Jahrhundert), Schüler des Kyrill von Saloniki, Heiliger der bulgarisch-orthodoxen Kirche, siehe Sabbas (Slawenapostel)    

Sava ist der Familienname folgender Personen:
 Claudius Sava (1951–2011), rumänischer Fußballspieler
 Gabriel Sava (* 1986), rumänisch-italienischer Fußballtorhüter 
 Georg Sava (* 1943), rumänischer Pianist und Hochschullehrer

Sava steht zudem für:
 Sava (Kraftfahrzeuge), spanischer Pkw-Hersteller
 Société Anversoise pour la Fabrication de Voitures Automobiles, ehemaliger belgischer Automobilhersteller 
 Sava (Motorräder), belgischer Motorrad-Hersteller
 Sava (Reifen), slowenischer Reifen-Hersteller
 Sava (Radsportteam), slowenisches Radsportteam
 Sava (Band), ein Gemeinschaftsprojekt von Musikern der Bands Schandmaul und Faun

Siehe auch:
 Sawa